Мокшенская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Шоношское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 69 километрах на северо-запад от города Вельска, на правом берегу реки Шоноша притока Вели. Ближайшие населённые пункты: на противоположенной стороне реки деревня Шоноша.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «2261» как «Мокшенское». Насчитывала 9 дворов, 48 жителей мужского пола и 38 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Усть-Шеношского сельского общества Есютинской волости. На момент переписи в селении Мокшенская(Малая деревня) находилось 27 хозяйств, в которых проживало 73 жителя мужского пола и 79 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Шоношское»